Национальная кинопремия — название нескольких кинематографических премий разных стран:

 Национальная кинопремия (Бангладеш),  — присуждается с 1975 года под эгидой правительства Бангладеш.
 ,  — присуждается с 2007 года.
 Национальная кинопремия (Индия), , , позднее National Film Awards) — присуждается с 1954 года под эгидой правительства Индии.
 
 Национальная кинопремия (Пакистан)

См. также 
Кинопремии с собственным именем, но с этим или схожим словосочетанием в полном названии:

 Национальнальная кинематографическая премия «Ника» — премия России, стран СНГ и Балтии, присуждается с 1988 года.
 Национальная кинопремия «Ак Илбирс» — премия Киргизии, присуждается с 2012 года.